Минден има више значења:
 Минден
 Минден (Западна Вирџинија)
 Минден (Невада)
 Минден (Ајова)
 Минден (Луизијана)
 Минден (Небраска)